Гранде — фамилия или топоним общероманского (прежде всего португальского или испанского) происхождения. Также может иметь мексиканское происхождение от  или  — «большой».

Фамилия 
В России фамилия Гранде (с ударением на «а») в основном распространена среди евреев сефардского происхождения, чьи предки были выходцами из Испании. Фамилия также распространена в Италии, Испании, Португалии. Во Франции фамилия имеет ударение на «е».

 Гранде, Ариана (род. 1993) — американская актриса, модель и певица.
 Гранде, Бенцион Меерович (1891—1974) — советский семитолог, специалист по исторической лингвистике.
 Гранде, Евгения — актриса, жена С. В. Челобанова.
 Гранде, Лорето (1878—1965) — итальянский ботаник и натуралист (естествоиспытатель).
 Гранде, Рутилио (1928—1977) — сальвадорский священник-иезуит.

Художественная литература 
 «Евгения Гранде» — роман Оноре де Бальзака

Населённые пункты 
 Гранде (коммуна) — коммуна в Германии

Элемент «гранде» может быть также частью названия топонима и переводи́ться как «большой» или «великий», например, Рио-Гранде (букв. большая река).